Daniels kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara A. Daniels
 Greg Daniels
 Francis Potter Daniels

Robotskapade auktorsförkortningar